Het ATP-toernooi van Rosmalen 2003  (met de officiële naam Ordina Open 2003) werd van 16 tot en met 22 juni gespeeld op de grasbanen van Autotron in de Nederlandse plaats Rosmalen. Internationaal stond het toernooi bekend als het toernooi van 's-Hertogenbosch. Het was de veertiende editie van het mannentoernooi, onderdeel van het Tennistoernooi van Rosmalen 2003.

Richard Krajicek speelde tegen Olivier Mutis zijn laatste wedstrijd op de ATP-Tour.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Rosmalen
ATP-toernooi van Rosmalen